Йорверт Долгоболезненный (; VIII век) — сын и наследник Тегонуи, правителя Арвистли. Йорверт стал править в Арвистли, а его брат Кинуриг в Гвертренионе. Его эпитет говорит о том, что он на протяжении жизни долго болел чем-то. После смерти в Арвистли ему наследовал его старший сын Кинауг, а младший, Иднерт, стал правителем Биэлта.

Ссылки

Литература 
 P. C. Bartum. Early Welsh Genealogical Tracts. — University of Wales Press 1966. — P. 95—7, 104—5.

Персоналии VIII века
Персоналии:История Уэльса